L'himne nacional de Palestina és el Biladi (El meu país, en àrab: بلادي), també anomenat Fidah'i (Revolucionari o el que dona la vida per la seva pàtria; en àrab: فدائي). Va ser adoptat com himne nacional de l'Estat de Palestina per la Autoritat Nacional Palestina (ANP) l'any 1996, d'acord amb l'article 31 de la declaració d'independència de Palestina de 1988.

La seva lletra va ser escrita per Said Al Muzayin (conegut com Fata Al Thawra) en la dècada de 1970, la seva composició és obra del mestre egipci Ali Ismael i va ser conegut com l'«himne de la Intifada » o «himne de la revolució palestina».

Des de 1936 un altre himne, el Mawtani (La meva pàtria, àrab: موطني), ha estat utilitzat extraoficialment pels palestins. Aquest va ser escrit per Ibrahim Touqan i compost pel compositor libanès Mohammad Flaifel. Mawtani no s'ha de confondre amb Biladi, l'himne oficial.

Lletra del Biladi

Referències

Enllaços externs 
 Himnuszok - Versió vocal de l'himne, en la web de "Himnuszok".
 The Interval Signals Online. Una altra versió vocal de l'himne.
 Himne Nacional Palestí - el Biladi a Youtube.
Himnes nacionals
Palestina